Dies ist eine Liste der Städte in der Elfenbeinküste (offizieller Name: Côte d'Ivoire).

Die beiden mit Abstand größten Agglomerationen in Côte d'Ivoire sind der Regierungssitz Abidjan mit einer Einwohnerzahl von 4.814.274 und Bouaké mit einer Bevölkerung von 1.010.315 (Stand jeweils 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich 30 Prozent der Menschen des Landes in beiden Regionen. Hauptstadt und viertgrößte Stadt von Côte d'Ivoire ist Yamoussoukro mit 212.670 Einwohnern.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 50.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 30. April 1975, 1. März 1988 und 15. Mai 2014 sowie die jeweiligen Départements der Elfenbeinküste, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 

 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 

 Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte in Côte d'Ivoire

Einzelnachweise 

!
Elfenbeinkuste